Eugenio Napoleón Nicolás de Suecia (en sueco: Eugen Napoleon Nikolaus; Estocolmo, 1 de agosto de 1865-ibidem, 17 de agosto de 1947) fue príncipe de Suecia y Noruega, y duque de Närke. Era el cuarto y último hijo del rey Óscar II de Suecia y de Sofía de Nassau, y hermano menor del rey Gustavo V. Se lo conoce en Suecia como "Prins Eugen".

Biografía 
Fue un reconocido pintor, coleccionista de arte y patrocinador de artistas. Su carrera fue desestimada por su padre el rey, pero finalmente sería enviado a estudiar en Suecia y a París. Varias de sus obras ilustran paisajes típicos de Suecia. Trabajó en la decoración de los muros del Real Teatro de Arte Dramático en Estocolmo, en el Palacio Municipal de Estocolmo y en el altar de la Iglesia de Kiruna.

En 1905 compró la villa de Waldemarsudde, en Djurgården, que sería rediseñada en el estilo del modernismo. Ahí reunió una valiosa colección de arte, que incluye pinturas de importantes artistas suecos como Anders Zorn, Carl Larsson o Ernst Josephson. En el patio de la casa se halla una colección de obras de grandes escultores, como Carl Milles y Carl Eldh. Eugenio donó la mansión al Estado sueco por medio de su testamento. En la actualidad funciona como museo.

Falleció en su casa de Waldemarsudde en 1947. Fue uno de los primeros miembros de la casa real sueca en ser cremados. Su urna funeraria se halla en esa misma casa.

Ancestros

Véase también
Medalla del Príncipe Eugenio

Referencias 

Pintores de Suecia del siglo XIX
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Príncipes de Noruega (casa de Bernadotte)
Pintores de Suecia del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Luteranos de Suecia
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Nacidos en Estocolmo
Fallecidos en Estocolmo
Nobles de Suecia del siglo XIX
Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Noruega del siglo XIX
Nobles de Noruega del siglo XX